Csehország
 Teplá, település a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában
 Teplá, folyó
 Szlovákia
 Teplafő (1890-ig Tepla, szlovákul Teplá), Teplafőszékely része a Besztercebányai kerület Selmecbányai járásában
 Felsőhéve (1899-ig Vrch-Tepla, szlovákul Vrchteplá), település a Trencséni kerület Vágbesztercei járásában
 Hőlak (1899-ig Trencsén-Tepla, szlovákul Trenčianska Teplá), település a Trencséni kerület Trencséni járásában
 Liptótepla (korábban Liptóhévíz, szlovákul Liptovská Teplá), település a Zsolnai kerület Rózsahegyi járásában
 Vághéve (szlovákul Považská Teplá), Vágbeszterce része, település a Trencséni kerület Vágbesztercei járásában